Blue Sky Studios
Blue Sky Mining — álbum de Midnight Oil
Céu Azul (1994) — filme (no original, Blue Sky) com Jessica Lange e Tommy Lee Jones

Ver também

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música